Серге́й Никола́евич Ши́шкин (15 февраля 1950, Москва — 29 января 2016, Кампала) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Уганде (2008—2016).

Биография 
В 1971 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. В 1980 году окончил аспирантуру МГУ.

С 1972 года на дипломатической службе. Начал свою дипломатическую карьеру как референт-переводчик Генерального консульства СССР в Гётеборге (Швеция).Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД СССР и России и за рубежом.
1990—1992 гг. — заведующий отделом Второго Европейского управления МИД СССР и МИД России.
1992—1993 гг. — советник-посланник Посольства России в Дании.
1995—1997 гг. — заместитель начальника Управления внешнеполитического планирования МИД России.
1997—2001 гг. — советник-посланник Посольства России в Финляндской Республике.
2001—2003 гг. — заместитель директора Второго Европейского департамента МИД России.
2003—2008 гг. — заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования МИД России.
14 октября 2008 — 29 января 2016 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Уганда.
18 июля 2013 — 29 января 2016 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Южный Судан по совместительству. Участвовал в установлении дипломатических отношений с Южным Суданом.

В 2015 году обеспечивал передачу в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в Уганде 67 российских грузовиков КамАЗ. Участвовал в разработке соглашения между Угандой и Россией, которое должно служить расширению сотрудничества двух стран в экономической, социальной и политической сферах, в охране водных ресурсов и окружающей среды.

Награды 
 Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (18 июля 1992)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (8 августа 2000)
 Чрезвычайный и полномочный посол (30 июля 2012)

Примечания

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Африки
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России

Википедия:Биографии современников
Послы Российской Федерации в Уганде
Выпускники МГУ
Послы Российской Федерации в Южном Судане